Betriebsführer  bezeichnet:
 den Leiter des Grubenbetriebes eines Bergwerkes, siehe Betriebsführer (Bergbau)
 einen nationalsozialistischen Kampfbegriff, siehe: Betriebsführer (Nationalsozialismus)